Войтехово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Войтехово — деревня в Ошмянском районе Гродненской области.
 Войтехово — деревня, Слободской сельсовет, Мядельский район, Минская область.
 Войтехово — деревня в Глусском районе Могилёвской области.

Россия 
 Войтехово — деревня в Себежском районе Псковской области.